Обитічна — річка у Запорізькій області, що впливає у Азовське море
 Обитічна затока — гирло однойменної річки
 Обитічна коса — природна межа однойменної затоки